

Espanha 
 Burgos — cidade; capital da província do mesmo nome
 Burgos (província) — província de Castela e Leão
 Catedral de Burgos — uma catedral em Burgos, Castela e Leão.
 Arquidiocese de Burgos — uma arquidiocese da Igreja Católica situada em Burgos, Castela e Leão.

Municípios da província de Burgos
 Carcedo de Burgos
 Saldaña de Burgos
 San Mamés de Burgos
 Villalbilla de Burgos

Outros países 
 Burgos (Itália) — comuna na província de Sassari, Sardenha
 Burgos (Surigao do Norte) — município das Filipinas

Desambiguações de topônimos